Weyer kan som auktorsförkortning betyda:

 Dieter Weyer
 W. van de Weyer

Robotskapade auktorsförkortningar